L'Épine es el nombre de varias localidades francesas:
 L'Épine, municipio de los Altos Alpes.
 L'Épine, municipio del departamento de Marne.
 L'Épine, municipio del departamento de la Vendée.
 L'Épine-aux-Bois, municipio francés del Aisne.